Панамериканский чемпионат по борьбе 2009 года проходил 22 апреля в Маракайбо (Венесуэла).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2009
События 22 апреля
Апрель 2009 года
2009 год в борьбе
Борьба в Венесуэле
2009 год в Венесуэле
Международные спортивные соревнования в Маракайбо
Панамериканские чемпионаты в Венесуэле
Панамериканские чемпионаты в 2009 году